Signal steht für:
 Signal, Zeichen

Software:
 Signal (Unix), Interprozesskommunikation in Unix-ähnlichen Systemen
 Signal (Messenger), Instant-Messaging-Anwendung für verschlüsselte Kommunikation, verwendet das Signal-Protokoll
 Signal-Protokoll, kryptographisches Kommunikationsprotokoll für den Nachrichtenaustausch
 Signal (UML), Modellelement in UML
 Signal-Slot-Konzept, Konzept aus der Programmierung

Medien:
 Signal (Zeitschrift), Propagandazeitschrift (1940 bis 1945)
 Signal (Verkehrszeitschrift), verkehrspolitische Zeitschrift
 Signal (AFCEA), Verbandszeitschrift der Armed Forces Communications and Electronics Association
 Signal + Draht, Zeitschrift für Eisenbahn-Sicherung- und Telekommunikation

Unternehmen, Marken:
 Signal Iduna, Versicherungsunternehmen
 Signal Electric Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Signal, Zahnpasta-Marke von Unilever

Musik:
 Signal (EP), EP von Twice

Berge:
 Signal de Mailhebiau in der Landschaft Aubrac, Frankreich
 Signal de Randon im Département Lozère, Frankreich
 Signal de Bougy am Genfer See, Schweiz
 Signal de Botrange, Aussichtsturn in Botrange, Belgien

Siehe auch:
 Das Signal
 The Signal
 Elektrisches Signal, übertragene elektrische Größe
 Eisenbahnsignal, Signal beim Betrieb der Eisenbahn
 Funksignal, modulierte elektromagnetische Wellen
 Risikosignal, Hinweis auf eine mögliche Arzneimittelnebenwirkung
 Signaltheorie, Theorie der Übertragung von Signalen
 Signaltransduktion, biologische Signalübermittlung oder Signalüberführung
 Signalübertragung
 Signale
 Signaling